Motocyklowe Grand Prix Walencji 2015 – osiemnasta, ostatnia eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która została rozegrana 8 listopada 2015 na torze Ricardo Tormo. Tutaj rozstrzygnęły się losy tytułu mistrzostw świata, który wywalczył Jorge Lorenzo, wyprzedzając w klasyfikacji generalnej Valentino Rossiego.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 w Hiszpanii